Jakob Börjesson (1976–), biathlète suédois ;
 Reino Börjesson (1929–), joueur de football suédois ;
 Rune Börjesson (1937–1996), joueur de football suédois ;
 Sören Börjesson (1956–), ancien joueur et entraîneur de football suédois.